Ораньєстад:

 Ораньєстад - адміністративний центр і найбільше місто Аруби, розташоване на південному узбережжі близько західній частині острова.
 Ораньєстад - єдине місто і адміністративний центр острова Сінт-Естатіус.